Södra Bäckasjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Södra Bäckasjön (Jämshögs socken, Blekinge), sjö i Olofströms kommun, 
Södra Bäckasjön (Kyrkhults socken, Blekinge), sjö i Olofströms kommun,

Se även
Bäckasjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn